Franz Novotny ist der Name folgender Personen:

* Franz Novotny (Komponist) (1748–1806), rumäniendeutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Franz Novotny (Manager) (1821–1908), deutscher Eisenbahnmanager 
 Franz Novotny (Regisseur) (* 1949), österreichischer Autor, Regisseur und Produzent
 Franz Nikolaus Novotny (1743–1773), österreichischer Komponist